Světlov je jméno, které má více významů. V moravském prostředí jsou tyto názvy spjaty zejména s hrady, z nichž se dávaly světelné signály při uherských vpádech.  
 Starý Světlov, zřícenina hradu ve Vizovické vrchovině na území obce Podhradí v okrese Zlín
 Nový Světlov, hrad přestavěný na zámek na území obce  Bojkovice v okrese Uherské Hradiště
 Světlov (Bojkovice), předhradí zámku Nový Světlov v obci Bojkovice v okrese Uherské Hradiště, oficiálně název ulice vedoucí předhradím na zámek
 Světlov (Šternberk), severní část města Šternberk v okrese Olomouc, v údolí potoka Sitka, též název ulice vedoucí z křižovatky pod hradem Šternberk na sever
 Světlov (Zlín), ulice ve Zlíně-Malenovicích, pod hradem Malenovice
 Světlov (Krmelín), severozápadní část obce Krmelín v okrese Frýdek-Místek, podél silnice do Ostravy-Proskovic

 Světlov (příjmení), ruské příjmení

Podobné slovo 
 Svetlov (planetka)